Казира́ги () — итальянская фамилия.

 Казираги, Андреа Альбер Пьер (род. 1984) — старший сын принцессы Монако Каролины Гримальди и её второго мужа Стефано Казираги, внук князя Монако Ренье III.
 Казираги, Пьер (род. 1987) — младший сын принцессы Каролины Гримальди и её второго мужа Стефано Казираги, внук князя Монако Ренье III.
 Казираги, Пьерлуиджи (род. 1969) — итальянский футболист, нападающий.
 Казираги, Стефано (1960—1990) — второй муж принцессы Каролины Гримальди, итальянский аристократ и бизнесмен.
 Казираги, Шарлотта (род. 1986) — старшая дочь принцессы Каролины Гримальди и её второго мужа Стефано Казираги, внучка князя Монако Ренье III.